Gerosa ist der Name

 eines italienischen Orts in der Region Lombardei, siehe Gerosa (Lombardei)

Gerosa ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Gerosa (1909–1982), italienischer Eishockeyspieler
 Bruno Gerosa (1928–2022), Schweizer Architekt
 Carlo Gerosa (* 1964), italienischer Skirennläufer
 Gaston Gerosa (1923–2002), Schweizer Radrennfahrer
 Giorgio Gerosa (1936–1998), Denker, Übersetzer
 Gabriella Gerosa (1964), Schweizer Künstlerin
 Libero Gerosa (* 1949), Schweizer Theologe und römisch-katholischer Kirchenrechtler sowie Hochschullehrer
 Mario Gerosa (* 1967), argentinisch-italienischer Rugby-Union-Spieler
 Mauro Gerosa (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Sergio Gerosa (* 1955), Schweizer Radrennfahrer
 Vincenza Gerosa (1784–1847), katholische Ordensgründerin
 Walter Gerosa (1914–1981), Schweizer Politiker